
Molekulska formula -{C11H17NO3}- se može odnositi na:

 -{BOHD}- (psihodelik)
 -{2C-O}-
 Izomeskalin
 Izoprenalin
 Meskalin,
 Metoksamin
 Orciprenalin